Kněževes ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

Kněževes, Gemeinde im Okres Blansko
 Kněževes, Gemeinde im Okres Praha-západ, siehe Kněževes u Prahy
 Kněževes, Gemeinde im Okres Rakovník, siehe Kněževes u Rakovníka
 Kněževes, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou, siehe Kněževes nad Oslavou